Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1998 je bilo petnajsto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 24. in 25. februarja 1998 na Letalnici Heini Klopfer v Oberstdorfu, Nemčija. Zlato medaljo je osvojil Kazujoši Funaki, srebrno Sven Hannawald, bronasto pa Dieter Thoma.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1998
1998 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberstdorf